El término Pequeña Polonia puede referirse a:

 Pequeña Polonia, región histórica. 
 Provincia de la Pequeña Polonia, provincia polaca desaparecida en 1795.
 Voivodato de Pequeña Polonia, en la actual Polonia.